3194 Dorsey

Persone 

Tommy Dorsey
Joey Dorsey
Ken Dorsey
Jacky Dorsey
MaJic Dorsey
Jimmy Dorsey
Glenn Dorsey
Gail Ann Dorsey
Becky Dorsey
Kevin Dorsey
Thomas A. Dorsey
Jack Dorsey
Michael Dorsey
Kerris Dorsey
Tony Dorsey